Proia ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Proia (1890–1950), italienischer Filmproduzent und Politiker
 Gianni Proia (* 1921), italienischer Dokumentarfilmregisseur
 Karin Proia (* 1974), italienische Schauspielerin und Regisseurin